«Деньги» () — спецпроект социальных расследований телеканала 1+1. Журналисты разоблачают взяточников, расследуют экономические злоупотребления и на себе проверяют, как действуют различные мошеннические схемы. Репортеры работают под прикрытием, ведут скрытые съёмки, проверяют версии показывают изнутри, кто действительно зарабатывает на человеческих бедах.

Программу создаёт департамент журналистских расследований телеканала 1+1.

История 
Первый выпуск программы «Деньги» вышел в эфир 23 октября 2010 года. Её ведущим стал Олег Дейнека. После увольнения Дейнеко в январе 2012 года программу вели поочередно сами журналисты.

С сентября 2012 года ведущий программы — Жан Новосельцев.

С сентября 2019 года ведущим программы стал Александр Преподобный.

Как создают программу 
Выбирая тему, репортёры опираются на её потенциальный интерес для аудитории. Именно поэтому в программе преобладают социальные расследования.

Выйдет ли расследование в эфир, зависит прежде всего от того, насколько серьёзные доказательства удалось найти журналистам. «Очень много людей в этой стране только и ждет, чтобы мы ошиблись», — говорит главный редактор департамента журналистских расследований канала 1+1 Максим Сухенко, комментируя возможность судебных исков. Поэтому расследование должно быть проведено «чисто», в рамках закона, а выводы должны опираться на проверенную информацию. Каждое расследование «Денег» начинается с официальных запросов в правоохранительные органы.

Репортеры «Денег» параллельно разрабатывают несколько тем. На подготовку одного сюжета может уйти несколько дней, а другие темы ведутся месяцами.

Чтобы показать расследование изнутри, журналисты часто работают под прикрытием, внедряются в мошеннические схемы, устраивают провокации и ведут скрытые съёмки. Поскольку использование скрытых камер запрещено, репортеры «выкручиваются», снимая на мобильный телефон, включая диктофон и т. д.

«Деньги» принципиально не платят своим информаторам.

Как рассказывают репортеры «Денег», после расследований их не раз пытались запугать расправой, некоторым журналистам программы пришлось сменить место жительства.

Резонансные расследования 
 Журналист устроился охранником в ТРЦ «Караван», где Ярослав Мазурок расстрелял охранников.
 Кражи вещей на «Укрпочте».
 О пирамиде МММ в Украине.
 Кто и как наживается на тюрьмах и заключённых.
 Похищение органов: как работают черные трансплантологи.
 Как гаишники и «скорая» подрабатывают таксистами.
 Журналистская «охота» на педофилов.
 В Украине работает целая индустрия подставных свидетелей.
 Украинцы избавляются от родственников, упекая их в заведения для лечения от «одержимости демонами».

Нападение на журналиста Дмитрия Волкова 
В сентябре 2012 года на журналиста «Денег» Дмитрия Волкова напали возле его дома и жестоко избили. Журналист разрабатывал тему незаконного распределения земель под Вышгородом (пригород Киева), и именно с этим было связано нападение.

Сюжет о земельных махинациях в Вышгороде, из-за которого избили журналиста, был показан в программе «Деньги» 10 октября 2012 года.
Журналисты «Денег» провели собственное расследование и опубликовали фото подозреваемого в нападении. Тем временем милиция возбудила уголовное дело.

За информацию о нападавших на Дмитрия Волкова канал 1+1 объявил награду — 1 миллион гривен.

Награды 
 Премия «Телетриумф-2012» в номинации «Специальный репортаж»
 Премия «Телетриумф-2011» в номинации «Специальный репортаж»
 Премия «Фаворит телепрессы-2012»

Источники 
 Сайт программы «Деньги»
 «Деньги» на сайте 1+1
 «Деньги» в Facebook

Примечания 

Телепередачи 1+1
Журналистские расследования